Phonofilm És un sistema de so òptic de pel·lícula desenvolupat pels inventors Lee De Forest i Theodore Case durant la dècada de 1920.

Introducció 
El 1919 i el 1920, Lee De Forest, inventor de l'audion tube (tub audió), va presentar les seves primeres patents en un procés d'incorporació de so a la pel·lícula: DeForest Phonofilm, que enregistrava so directament a la pel·lícula cinematogràfica com a línies paral·leles. Aquestes línies paral·leles eren resultat d'enregistrar fotogràficament formes d'ona elèctriques des d'un micròfon. Les línies paral·leles es traduïen de nou en ones sonores quan es projectava la pel·lícula. Algunes fonts diuen que DeForest va millorar la feina de l'inventor finlandès Eric Tigerstedt –que va rebre la patent alemanya 309.536 el 28 de juliol de 1914 pel seu treball en cinema sonor– i en el procés Tri-Ergon, patentat el 1919 pels inventors alemanys Josef Engl , Hans Vogt i Joseph Massole.

El sistema Phonofilm, que gravava el so sincronitzat directament amb la gravació d'imatges del cinema, s'utilitzava per enregistrar actes de vodevil, números musicals, discursos polítics i cantants d'òpera. La qualitat de Phonofilm va ser baixa en un principi, va millorar una mica en els darrers anys, però mai no va ser capaç d'aconseguir la fidelitat de sistemes de so a disc com Vitaphone, o sistemes de so incorporats a pel·lícula cinematogràfica més tardans com l'RCA Photophone o Movietone de la Fox.

Les pel·lícules de DeForest eren curtmetratges realitzats principalment com a demostracions per intentar interessar grans estudis en llur sistema Phonofilm. Aquestes pel·lícules són particularment valuoses per als historiadors de l'entreteniment, ja que inclouen enregistraments d'una gran varietat d'actuacions de famosos i menys famosos artistes del vodevil americans i music hall americans que d'altra banda haurien estat oblidats. Algunes de les pel·lícules, com Flying Jenny Airplane, Barking Dog i una pel·lícula del mateix DeForest explicant el sistema Phonofilm (totes del 1922) van ser pel·lícules experimentals per provar el sistema.

Algunes de les persones filmades inclouen els artistes de vodevil Joe Weber i Lew Fields, Eva Puck i Sammy White, Eddie Cantor, Ben Bernie, Oscar Levant, Phil Baker, Frank McHugh, Roy Smeck, els músics de jazz Noble Sissle i Eubie Blake, la directora de la banda femenina "all-female" Helen Lewis, l'harmonicista Borrah Minevitch, la companyia de Nikita Balieff La Chauve-Souris, cantants d'òpera com Eva Leoni, Abbie Mitchell, i Marie Rappold, les estrelles de Broadway Helen Menken i Fannie Ward, el cantant de música folk Charles Ross Taggart, la cantant de copla Concha Piquer (primera pel·lícula sonora rodada a Espanya), i polítics com Calvin Coolidge, Robert La Follette, Al Smith, i Franklin D. Roosevelt. Smith i Roosevelt foren filmats durant la Convenció Demòcrata Nacional de 1924, celebrada el 24 de juny al 9 de juliol en el Madison Square Garden de la ciutat de Nova York. Coolidge esdevingué el primer President dels Estats Units d'Amèrica a aparèixer en una pel·lícula sonora quan DeForest el filmà en la Casa Blanca l'11 d'agost de 1924.

El novembre de 1922, De Forest fundada 'De Forest Phonofilm Corporation amb estudis a 314 Est 48th Street, a Nova York, i oficines de 220 West 42nd Street a l'edifici Candler. No obstant això, DeForest va ser incapaç de generar interès dels majors estudis de cinema de Hollywood en el seu invent.

Estrena de Phonofilm 
D'octubre de 1921 a setembre de 1922, DeForest va viure a Berlín, es va reunir amb els desenvolupadors de Tri-Ergon i va investigar altres sistemes de so en cinema europeus. Va anunciar a la premsa a l'abril de 1922, que va aviat tindrien un sistema de so factible.

El 12 de març de 1923, DeForest va presentar una demostració de Phonofilm a la premsa. el 12 d'abril De 1923, DeForest va fer una demostració privada del procés als enginyers elèctrics, a l'Engineering Society Building's Auditorium de 33 Oest 39 Street, a Nova York.

El 15 d'abril de 1923, DeForest va estrenar 18 curtmetratges realitzats en Phonofilm — incloent-hi vodevils, musicals, intèrprets, òpera i ballet al Teatre Rivoli al 1620 a Broadway, Nova York. El director musical del Rivoli Hugo Riesenfeld va acollir la presentació. L'imprès de programa va donar crèdit a la "DeForest-Cas de les Patents", però segons una carta Theodore Cas va escriure a DeForest immediatament després de l'esdeveniment, no hi ha crèdit va ser donat per Cas, durant la presentació propi. El cas també va expressar el seu desgrat que el programa acreditat només la "DeForest-Cas de les Patents", com Phonofilm de l'èxit va ser plenament a causa de la feina del Cas i el seu Cas de la Recerca de Laboratori.

DeForest més tard va portar el seu espectacle a la carretera, pitching Phonofilm directament al públic en general en una sèrie d'especial compromisos per tot el país. Els curts es mostra en una demostració (d'un original programa en Història de Sant Josep, que té DeForest els papers), la data exacta desconeguda però cap a l'any 1925, van ser els següents:
 (Overture)
 Que el Phonofilm Mitjà (Bart Doyle [?])
 Un Estudi de Contrastos (comparant so i el mut de segments)
 De Lluny Sevilla (Concha Piquer)
 Antigues Melodies (Charles Ross Taggart)
 L'Arlequí de la Serenata [no hi ha una altra identificació, ?adaptació de Harlequinade de Riccardo Drigo (d. 1930)]
 De Corda De L'Harmonia (Roy Smeck)
 Desfilada de la Fusta Soldats [Franco-russa de ballet troupe Le Chauve Souris]
 Uns Moments Amb Eddie Cantor, protagonista de "Nen Botes"
 Un Monòleg Musical (amb Phil Forner)
 El President Calvin coolidge va Tenir a la Casa Blanca Gespa (l ' 11 d'agost de 1924)
 (Intermedi—Cinc Minuts)
 Ben Bernies'Orquestra ("Ben Bernie i Tots els Nois")
 Rigoletto, la Llei de Dos (Eva Leoni [1895-1972] i Empresa)
 La Bombolla De La Dansa (Lillian Powell)
 Weber i Camps (la seva famosa poolhall skit)
 Una De Boston Estrelles (Borrah Minevitch)
 DeWolfe [sic] Hopper (recitant "Casey a Bat")
 Negro Cançons Populars (Noble Sissle i Eubie Blake)
 Òpera al Versus Jazz (Eva Puck i Sammy Blanc)
 (Sortida Març—el Phonofilm)
DeForest va veure obligat a mostrar aquestes pel·lícules en teatres independents, com ara la Rivoli, ja que estudis de Hollywood, controlada totes importants dels EUA cinema a les cadenes en el temps. De Bosc a la decisió de la pel·lícula, principalment curtmetratges (d'un cilindre), no llargmetratges limitat l'apel·lació del seu procés.

Totes o part de la Paramount Pictures característiques Bella Donna (estrenada l ' 1 d'abril de 1923) i de La Coberta del Vagó (estrenada el 16 de març de 1923), van ser filmades amb Phonofilm com un experiment. (En el cas de La Coberta del Vagó, Hugo Riesenfeld compondre la música per a la pel·lícula.) No obstant això, el Phonofilm versions van ser només apareix en l'estrena compromisos, també a la Rivoli. "Siegfried", la primera part de la Fritz Lang pel·lícula Die Nibelungen (1924) tenia un Phonofilm de la banda sonora, però només a l'estrena a Nova York al Segle Teatre el 23 d'agost de 1925.

Una de les poques dos cilindres pel·lícules realitzades per DeForest en el procés Phonofilm va ser l'Amor de l'Antic Dolça Cançó (1923), protagonitzada per Lluís Wolheim, Donald Gallaher, i els 20 anys, Una Merkel. DeForest mantingut a un cilindre pel·lícules perquè no va ser capaç de resoldre el problema de cilindre canvis—i de la interrupció en el so que es produirien—quan un projectionist en una sala de cinema canviat cilindres.

Desenvolupament de Phonofilm 
Max Fleischer i Dave Fleischer utilitzat el procés Phonofilm de la seva Cançó Cotxe-Cançons de la sèrie de dibuixos animats—, tots ells amb la "Seguir la Bola en moviment" truc—a partir de Maig de 1924. De les 36 títols de la Cançó Cotxe-Cançons de la sèrie, 19 utilitzat Phonofilm. També el 1924, els germans Fleischer es va associar amb DeForest, Edwin Milles Fadiman, i Hugo Riesenfeld per formar Vermell Segell Pictures Corporation, propietat 36 teatres a la Costa Est, s'estén fins a l'oest com a Cleveland, Ohio.

Vermell Segell Imatges i DeForest Phonofilm presentar per declarar en fallida el setembre de 1926, i la Fleischers va aturar l'alliberament de la Cançó Cotxe d'ajustar pel·lícules en Phonofilm poc després. Alfred Weiss va adquirir diverses de les silenci Cançó Cotxe-cançons incloses "el Meu Vell Kentucky Casa" i "Tramp-Tramvia--Rodamón, els Nois estan Marxant" i tornar-la a publicar-los de forma independent entre 1929 a 1932 amb animació afegit mitjançant el que sona com els Poders Cinephone procés.

DeForest treballat també amb Theodore Cas, l'ús del Cas patents per fer que el sistema Phonofilm factible. No obstant això, els dos homes tenien una caiguda a terme, poc després de DeForest va interposar plet al juny de 1923 contra Freeman Harrison Owens, un altre ex-col·laborador de DeForest. El cas més tard va anar a la pel·lícula magnat de William Fox de Fox Film Corporation, que va comprar Cas de les patents, el nord-Americà drets a l'alemany Tri-Ergon patents, i el treball d'Owens a crear Fox Movietone.

DeForest, l'ús del Cas de les patents 
Cas de caure a terme amb DeForest va ser a causa de la DeForest tenint plena de crèdit per a l'obra de Cas i Earl I. Sponable (1895-1977) en el Cas de la Recerca, el Laboratori de Auburn, Nova York. Per gravar en el cinema, DeForest intentat utilitzar un estàndard bombeta per exposar amplifica el so al cinema. Les bombetes ràpidament cremat, i, fins i tot mentre funcionament, mai va produir una clara gravació. Per reproduir els seus gairebé inaudible bandes sonores, DeForest utilitzat un photocell que no podia reaccionar amb rapidesa suficient per a la variant de la llum que ve de la banda sonora passa a través de la so porta, que resulta en un incompleta reproducció de so, des d'una inadequada de gravació—un doble fracàs. DeForest intents per a gravar i reproduir so va fallar a cada torn fins que va utilitzar invents proporcionada per Cas.

Haver fallat en crear un factible sound-on-film sistema de 1921, DeForest va contactar Cas per preguntar sobre l'ús d'un Cas Laboratori de Recerca, la invenció, la Thallofide (thallium oxysulfide) de la Cel·la, per a reproduir el so gravat. Cas previst DeForest amb la major actualització i més tard li va proporcionar un altre Cas Laboratori de Recerca, creació, l'OEA la Llum, a utilitzar per a la gravació de la banda sonora. A causa de la DeForest, continuadora del mal ús d'aquestes invencions, en el Cas Laboratori de Recerca, es va procedir a construir la seva pròpia càmera. Que la càmera va ser utilitzat per Cas i Sponable al cinema President coolidge va a l ' 11 d'agost de 1924, creant una de les pel·lícules projectades per DeForest i va reclamar per a ell per ser el producte de "els seus" invents.

Veient que DeForest estava més preocupat per la seva pròpia fama i el reconeixement que va ser amb en realitat la creació d'un sistema factible de so de cinema, i a causa de DeForest és continuar els intents de minimitzar les aportacions del Cas Laboratori de Recerca en la creació de Phonofilm, Cas tallats seus vincles amb DeForest a la tardor de 1925. El 23 de juliol de 1926, William Fox de Fox Film Corporation va comprar Cas de les patents.

En 1924, Western Electric va assentar a 24 fotogrames per segon (90 metres per minut) com a estàndard de cinema velocitat per tant sound-on-disc i òptica equips de so que s'estava desenvolupant. Western Electric a la ERPI divisió dominat el teatre maquinari mercat quan el so de la revolució, finalment, es va posar en marxa, de manera que el seu nou estàndard de la velocitat era universalment adoptat per Fox i totes les altres estudis com cada començar a fer cinema sonor. (Vegeu el Fleischer Trobar la Seva Veu (1929), acreditat a Mr. W. E. Erpi.) Com a conseqüència, en Cas de proves i DeForest primerenc de Phonofilms, tir al voltant de 21 de fotogrames per segon, va donar ponents i cantants laughably agut "heli veus" si es van córrer en un nivell de so del projector. La Biblioteca del Congrés i altres film archives han imprès els nous exemplars d'alguns principis de Phonofilms, modificar-los per periòdicament duplicar els marcs i en conseqüència, "estirar", les bandes sonores de fer-les compatibles amb l'estàndard projectors i telecine equips.

Productor Pat Poders intents de presa de possessió de Phonofilm 
El 1926, DeForest va renunciar a intentar explotar el procés—almenys als EUA (vegeu regne UNIT secció següent), i la seva companyia es va declarar en fallida el setembre de 1926. Sense accés a l'del Cas invents, DeForest va quedar amb un sistema incomplet de so de cinema. Tot i així, productor Pat Poders invertit en el que quedava de Phonofilm en la primavera de 1927. DeForest va ser en dificultats econòmiques a causa de les seves demandes contra els antics associats Cas i Owens. En aquest moment, DeForest va ser la venda de tallar-taxa d'equip de so a la segona-executar les sales que volen convertir el so en el barat.

El juny de 1927, Poders fet un èxit oferta per DeForest de l'empresa. Després, els Poders contractat antic DeForest tècnic William Garity per produir un clonat versió del sistema Phonofilm, que els Poders doblades Poders Cinephone. Per ara, DeForest va ser en massa feble a una posició financera per a muntar un desafiament legal contra els Poders per infracció d'una patent. Competències convençut Walt Disney utilitzar Cinephone per uns sons de dibuixos animats, com ara Steamboat Willie (1928) abans de Poders i Disney va tenir una caiguda-de més diners i més Competències a la contractació de distància Disney animador de la Ub Iwerks—en 1930. Cinephone es va perllongar en el baix pressupost de l'Oest a través de 1930, i en Disney Mickey Mouse i Ximple Simfònica de dibuixos animats—incloent-hi les Flors i els Arbres i La Whoopee Partit—a través de 1932. (Vegeu la llista de Cinephone títols a IMDB en els Enllaços Externs a continuació.)

Hollywood tria altres sistemes de so 
Mentre shunning Phonofilm, estudis de Hollywood van introduir diferents sistemes per al cinema sonor. Primer va ser el sound-on-disc procés introduïda per la Warner Brothers com Vitaphone—que utilitza un registre disc sincronitzat amb el cinema per a so. La Warner Brothers va llançar la pel·lícula Don Juan protagonitzada per John Barrymore el 6 d'agost de 1926 a Vitaphone, amb música i efectes de so.

El 6 d'octubre de 1927, Warner Brothers publicat El Cantant de Jazz amb Al Jolson en Vitaphone. La pel·lícula és sovint erròniament que acredite ser el primer a parlar de la imatge. El Cantant de Jazz va ser el primer llargmetratge per a l'ús sincronitzat de so per a seqüències de parlar, no només per la música i efectes de so, i així va llançar el talkie època, però DeForest s sound-on-film sistema de fet va ser la base per a modern so a les pel·lícules.

La Fox Movietone sistema es va demostrar al públic a la Sam H. Harris Teatre a la Ciutat de Nova York el 21 de gener de 1927, amb un curtmetratge de Raquel Meller anterior a la pel·lícula Que el Preu de la Glòria?, originalment publicat a novembre de 1926. més Tard, el 1927, productor William Fox va introduir de so de cinema amb el llargmetratge de l'Alba de F. W. Murnau. En 1928, el sound-on-film procés RCA Photophone va ser adoptat pel recentment creat estudi RKO Radio Pictures i per Paramount Pictures.

Phonofilm al Regne Unit 
En 1926, el propietari del regne UNIT cinema cadena, M. B. Schlesinger, va adquirir el regne UNIT drets de Phonofilm. DeForest i Schlesinger rodar curtmetratges de British music hall artistes com ara Marie Lloyd Jr. i Billy Merson—juntament amb famosos etapa actors com Sibil·la Thorndike i Bransby Williams realització de fragments d'obres de Shakespeare, Shaw, i Dickens—des de setembre de 1926 i Maig de 1929. (El juliol de 1925, El Senyor, una comèdia curtmetratge extracte de La 9 a l ' 11 de Revista, dirigida per William J. Elliott en Phonofilm, va ser el primer sound-on-film de producció made in England.)

El 4 d'octubre de 1926, Phonofilm va fer el seu regne UNIT estrena amb un programa de curtmetratges presentats a l' Imperi de Cinema de Londres, incloent-hi un curtmetratge amb Sidney Bernstein acollidor Phonofilm al regne UNIT. Segons el British Film Institute pàgina web, el regne UNIT divisió de DeForest Phonofilm va ser ocupat a l'agost de 1928 Britànic Parlant Imatges i la seva filial, British Sound Film Productions, que es va formar el setembre de 1928, es creu Britànic Parlant Imatges adquirides DeForests principals actius, incloent-hi les patents i dissenys per a teatre equips d'àudio.

Al Març de 1929, un llargmetratge de La Pista del Nou Pin, una part-talkie basat en una Edgar Wallace novel·la, va ser el comerç de mostra amb El Carmesí Cercle, un alemanya-regne UNIT coproducció que es basa també en una Wallace novel·la. Color carmesí, va ser filmada en DeForest Phonofilm, i Pin es va fer el Britànic Phototone, un sound-on-disc de procés a partir de 12 polzades phonograph records sincronitzat amb el cinema. No obstant això, el regne UNIT divisions de tant Phonofilm i Britànic Phototone aviat tancat.

Les últimes pel·lícules realitzades en el regne UNIT en Phonofilm van ser llançat a principis de 1929, per la competència de Vitaphone, i sound-on-film de sistemes com Fox Movietone i RCA Photophone. L'alliberament d'Alfred Hitchcock's so llargmetratge Xantatge al juny de 1929, fet en RCA Photophone, va segellar el destí de Phonofilm en el regne UNIT.

Phonofilm a Austràlia 
El juny de 1925, Phonofilm va obrir la seva primera oficina Australiana a 129 Bathurst Carrer a Sydney. El 6 de juliol de 1925, el primer programa de Phonofilms a Austràlia van ser exposades en el Piccadilly Theatre de Sydney. Un programa també va ser mostrat en el Príncep Eduard Teatre al novembre i desembre de 1925.

El 6 d'abril de 1927, Ministre de Comerç Herbert Pratten va aparèixer en un DeForest de cinema per a celebrar l'obertura d'un Phonofilm estudi en Rushcutters Badia de Sydney. El 12 de maig de 1927, un Phonofilm del Duc i Dutchess de York arribar a la Granja Cala, Nova Gal·les del Sud va mostrar en el Liceu Teatre a Sydney. L'estratègia corporativa a Austràlia va fracassar en 1927 i va vendre la resta estudi de les instal·lacions d'una empresa Australiana a l'octubre de 1928.

Phonofilm a Espanya 
En 1928, castellà i productor Feliciano Manuel Vitores comprar l'espanyola drets de Phonofilm de DeForest i titllar-lo "Fonofilm". Va produir quatre pel·lícules en el procés, Cuando fui león (1928), En confesionario (1928), Va usted en punto con el banco (1928), i El misterio de la Puerta del Sol, la (1929). Les tres primeres van curtmetratges dirigit per Manuel Marín, protagonitzada per l'espanyol humorista Ramper, i l'última va ser el primer so llargmetratge fet a Espanya. La pel·lícula es va estrenar a Espanya, Divina Home Video, 2005, després d'anys de pensar una pel·lícula perduda.

Phonofilm a l'Amèrica llatina 
La Maurice Zouary col·lecció a la Biblioteca del Congrés té aproximadament 45 pel·lícules realitzades en Phonofilm. Un DVD produït per Zouary sobre la història de Phonofilm diu que un curtmetratge de cantants d'òpera interpretant el Sextet de Lucia di Lammermoor es va fer per la "amèrica llatina divisió" de Phonofilm. No hi ha més informació que es coneix sobre aquesta divisió de Phonofilm. En 1926, DeForest va publicar un curtmetratge referit com Cubà So Documental que inclou la Cubana himne nacional i de fragments de La Vídua Alegre. No obstant això, poc més es coneix d'aquesta pel·lícula o si la resta de Phonofilms es van fer a Cuba.

Llegat de Phonofilm 
Més de 200 curtmetratges es van fer en el procés Phonofilm, molts d'ells conservats a les col·leccions de la Biblioteca del Congrés (45 títols) i el British Film Institute (98 títols). En 1976, cinc títols Phonofilm es van descobrir en un magatzem a Austràlia, i aquestes pel·lícules han estat restaurada per Austràlia Nacional de Cinema i So de l'Arxiu.

Llista de pel·lícules produïdes en Phonofilm 

 A. C. Astor with Sentimental Mac (1928) ventriloquist Astor (d. April 7, 1966) with his dummy Sentimental Mac
 Acci-Dental Treatment (1929) directed by Thomas Bentley with Ernie Lotinga as Jimmy Josser
 The Actors' Squad (1927) short with Lawrence Anderson
 Abraham Lincoln (1924) portrayal of Lincoln by actor Frank McGlynn Sr. in excerpt of 1918 play by John Drinkwater
 Adolph Zukor Introduces Phonofilm (1923) for release of The Covered Wagon and Bella Donna, two Paramount Pictures feature films with soundtracks filmed in Phonofilm
 Ag and Bert (1929) with Mabel Constanduros and Michael Hogan, directed by Bertram Phillips
 Ain't She Sweet (1928) with Chili Bouchier and Dick Henderson; see també Mark Griver and Pilbeam and His Band entries (below)
 Al Herman (1926) comedian Herman (1887-1967) performing a comedy sketch
 Alexander's Ragtime Band (1926) Fleischer cartoon**
 Alma Barnes the Internationally Famous Mimic (1926)
 Almost a Gentleman (1928) comedy short with Billy Bennett
 Alvin and Kelvin Keech (1926) brothers who are credited with the invention of the banjolele (banjo and ukulele)
 America's Flyers (1927) filmed at Roosevelt Field (29 June 1927) with Richard E. Byrd, George Noville, and Bert Acosta, with speech given by Grover Whalen (listed in BFI database)
 Anna Pavlova Swan Dance (1925)
 Annie Laurie (1926)**
 The Antidote (1927) dramatic short directed by Thomas Bentley, with Primrose Morgan, Walter Sondes, and Jameson Thomas***
 Armistice Day of 1928 (1928) produced by Phonofilms (Singapore) and released by British Sound Film Corporation
 Arthur Roberts Sings "Topsey-Turvey" (April 1927) musical short with Arthur Roberts singing "Topsey-Turvey", directed by Bertram Phillips
 As We Lie (1927) comedy short with Lillian Hall-Davis and Miles Mander, directed by Mander; també known as Lost One Wife
 Ashton and Rawson (May 1928) Doris Ashton and Billy Rawson; Ashton sings and Rawson plays piano (BFI Database)
 At the Photographer's (1929) comedy short released by Ellbee Pictures
 An Attempted Duet (1928) comedy short with Beryl Beresford and Leslie Hinton
 Barber and Jackson in The Long and the Short of It (1922) with Barber and Jackson, male and female duo (first names unknown)
 Bard and Pearl (1923) Wilkie Bard and Jack Pearl in early tests for Phonofilm (in UCLA Film and Television Archive database)
 Barking Dog (1921) experimental film with barking dog
 The Barrister (June 1928) with George Robey, directed by Hugh Croise
 Being All Alone (1927)
 Bella Donna (1923) Paramount Pictures feature film directed by George Fitzmaurice and starring Pola Negri and Conway Tearle
 Ben Bernie and All the Lads (1925) with Oscar Levant on piano
 Bernice DePasquale (1922) Metropolitan Opera soprano
 Betty Chester the Well-Known Star of The Co-Optimists (1926) Chester sings "Pig-Tail Alley"
 Billy Merson Singing Desdemona (1926)
 Billy Merson in Scotland's Whiskey (1927) parody of Sir Harry Lauder
 Billy Merson in Russian Opera (1927)
 Bleak House (1926) aka Grandfather Smallweed, the Miser (UK title) with Bransby Williams***
 Boat Race (1929) The Oxford and Cambridge University Boat Race of 23 March 1929 ("centenary year") listed in BFI Database
 Boheme Blue (1927) musical short
 A Boston Star: Borrah Minnevitch (1923) harmonicist*
 The Bride (1929) comedy short with George Robey
 Bring on the Bride (August 1929) comedy short, directed by Harry Delf, with Betty Lancaster, Cecil Holm, and Edward O'Connor
 Brooke Johns and Goodee Montgomery (1925) Johns plays ukulele and Montgomery sings "I'm in Love Again" and dances***
 The Burglar and the Girl (1928) comedy short with Moore Marriott and Dorothy Boyd
 By the Light of the Silvery Moon (1926) the last of the Fleischer "Song Car-Tunes" with Phonofilm, released August 1926 **
 Call Me Up Some Rainy Afternoon (1926)**
 Calm as the Night (1927) sung by soprano Mary Cavanova (Marie Cavan)
 Canoodling (1928) Hal Jones sings song "Canoodling" from stage review Splinters
 Carrie From Lancasheer (October 1928)
 Carson and Shean (1926) ?Carson and Al Shean (SilentEra and BFI Database)
 Casey at the Bat (1922) famous poem read by actor DeWolf Hopper
 Cellist and Pianist (1928) two women play Saint-Saëns' "The Swan" from Carnival of the Animals; ?same as Jerome and France (see below)
 Charles Lindbergh (1927) filmed at Clapham Studios in London on Lindbergh's departure from the UK
 Charles Lindbergh Reception (1927) Lindbergh receives Medal of Valor from NYC mayor Jimmy Walker on June 13, 1927
 Charles Ross Taggart (1923) "The Old Country Fiddler at the Singing School" *
 Charles William Eliot (1924) former president of Harvard University gives speech (?at 1924 Democratic Convention)
 Charles "Chic" Sale (1922) "famed monologist"
 Charmaine (1928) musical short with Eric Marshall singing
 Chorus Gentlemen (1926) or Chorus, Gentlemen!
 Christmas Party (UK, December 1928) with Fred Elizalde and his Orchestra
 Clapham and Dwyer No. 1 (1929) Charles Clapham and Bill Dwyer
 Clapham and Dwyer No. 2 (1929) Charles Clapham and Bill Dwyer
 The Cleaner (1928) comedy short with Wilkie Bard
 Clonk! (1928) musical short with Arty Ash and Leslie Sarony, directed by Widgey R. Newman
 Clyde Doerr and His Sax-o-Phone Sextet (1923)
 The Coffee Stall (1927) Mark Lupino (c. 1894-4 April 1930) and Company, directed by George A. Cooper
 Cohen on the Telephone (1923) també known as Monroe Silver, Famed Monologist with monologist Monroe Silver*
 Come Take a Trip in My Airship (1924) one of the first in the Fleischer "Song Car-Tune" series**
 Comin' Thro' the Rye (1926)**
 Conchita Piquer (1923) in dance sketch "From Far Seville"*
 The Covered Wagon (1923) Paramount Pictures feature directed by James Cruze
 Cuando fui león (1928) Spanish producer purchased rights from DeForest for "Fonofilm"
 Cuban Sound Documentary (1926) with the Cuban national anthem and excerpts of The Merry Widow
 Daisy Bell (1925)**
 Dandy George and Rosie (1927) Dandy George (Albert George Spink) and his dog Rosie
 Darling Nelly Gray (1926)**
 David Gusikoff (1924) vibraphonist
 Der rote Kreis (1929) aka The Crimson Circle, UK-German feature based on Edgar Wallace novel, trade-shown in March 1929 in the UK
 Dick Henderson Sings "I Love Her All the More" (1926)
 Dick Henderson Sings "Tripe" (1926)
 Dick Henderson Sings "There Are More Heavens Than One" (1927)
 Die Nibelungen (1924), part I, "Siegfried" (only at the U.S. premiere in NYC on August 23, 1925)
 Dixie (1925)**
 Doing His Duty (1929) comedy short of Ernie Lotinga playing "Jimmy Josser", directed by Hugh Croise
 Dolly Gray (1926)**
 Domen (1924) Swedish language version of Retribution (1924), directed by Arthur Donaldson, Swedish actor and director
 Donald Brian (1925) in Peggy O'Hooligan
 Downey and Owens (1925) Morton Downey (Sr.) and ?Owens ("Two Boys and a Piano") sing "Show Me the Way to Go Home" and "There Is No One Like Myself"
 The Duke and Duchess of York Arrive at Farm Cove (1927) film first shown 12 May 1927 at the Lyceum in Sydney, Australia
 Dunio and Gegna (1927) instrumental comedians, play "Yes Sir, That's My Baby" on violin and cello (BFI Database)
 Drink to Me Only (1926) Gwen Farrar (1899-1944) sings title song
 East Side, West Side (1925) també known as "The Sidewalks of New York" **
 Edith Sitwell (1927) reads from her work
 El misterio de la Puerta del Sol (1929) first sound feature film made in Spain
 Elga Collins the Versatile Entertainer (1927) Collins sings "Ain't It Nice" and "Tonight You Belong to Me"
 Emmie Joyce Sings "I Need Love" (1927)
 Emmie Joyce Sings "Patience" (1927)
 En confesionario (1928)
 Ethel Hook (1926) song by contralto Ethel Hook, sister of classical singer Clara Butt
 Eubie Blake Plays His "Fantasy on Swanee River" (1923)
 Eva Puck and Sammy White (1923) doing their sketch "Opera vs. Jazz" *
 Everybody's Doing It (1926) **
 The Fair Maid of Perth (1926) live-action UK film with Louise Maurel, directed by Miles Mander
 False Colours (1927) dramatic short with Ursula Jeans and A. B. Imeson, directed by Miles Mander
 Fannie Ward (1924) Fannie Ward sings "Father Time"
 Fannie Ward (1924) performs comedy sketch as the "Perennial Flapper"
 Farewell Message of Mr. Levine and Captain Hinchcliffe, Just Before Their Departure on Their Return Flight to America (1927) with Charles A. Levine and Capt. Walter G. R. Hinchliffe
 Femina Quartette Nr. 1 (1928) with Elizabeth Hyde (soprano), Brenda Hales (cellist), Yvonne Black (pianist) performing (BFI Database)
 A Few Moments With Eddie Cantor, Star of "Kid Boots" (late 1923, early 1924)
 The Fire Brigade (October 1928) with Robb Wilton
 Five Minutes with Al Smith (1924) Franklin D. Roosevelt introduces Smith at 1924 Democratic Convention
 The Flat Charleston (1926) with Santos Casani and Josie Lennard
 The 'Flu That Flew (May 1928)
 Flying Jenny Airplane (1921) experimental film with Curtiss JN-4 ("Jenny") airplane
 The Four Bachelors (1924) singing quartet
 Franklin D. Roosevelt Speech (1924) filmed at 1924 Democratic National Convention in NYC
 Frivolous Fragments (1927) comedy sketch with Alec Daimler and Dora Eadie
 Futuritzy (24 June 1928) Felix the Cat short, directed by Otto Messmer, produced by Pat Sullivan, released by Educational Pictures; re-released in 1929 by Copley Pictures
 The Gentleman (1925) first sound-on-film UK film, directed by William J. Elliott, excerpt of The 9 to 11 Revue by Harold Simpson and Morris Harvey
 George Bernard Shaw (1927) one year before similar film Greeting by George Bernard Shaw released by Fox Movietone News in June 1928
 George Jackley (1885-1950), the Indignant Comedian in "A Doggy Ditty" (1927)
 George Jessel (1924) comedy sketch by Jessel
 Gilland Singer (1927) M. Gilland from France sings, dressed as wounded World War I soldier
 Gimme the Hat (1927)
 Gloria Swanson Dialogue (1925), Gloria Swanson, Henri de la Falaise, and Thomas Meighan directed by Allan Dwan, in film for The Lambs annual "Spring Gambol" presented at the Metropolitan Opera House, showing Swanson trying to crash the all-male club; Meighan també hosted the live Gambol event (26 April 1925)
 Goodbye My Lady Love (1924)**
 Gordon Freeman (1924) and his "crazy inventions"
 Gorno's Italian Marionettes (1928) aka Die singenden Marionetten
 Gwen Farrar (1899-1944) cellist Farrar performs "Drink to Me Only With Thine Eyes" (1926)
 Gwen Farrar and songwriter Billy Mayerl perform "I've Got a Sweetie on the Radio" (1926)
 Hal Brown Lancashire Comedian (1928)
 The Harlequin's Serenade (no further identification of performer; in original April 15, 1923 program)*
 Harrigan and Altworth (1922) early DeForest test film
 Harry and Max Nesbitt (1927) film sometimes listed as "Yid Nesbitt" (Max's nickname), brothers from South Africa in "vocal, verbal, and terpsichorean tidbits"
 Harry Shalson the Popular Entertainer (1927) Shalson sings "You Go Too Far"
 Has Anybody Here Seen Kelly? (1926) Fleischer cartoon originally with green and orange tinting **
 The Hawaiian Revellers (1928) with Kahola Marsh and His Hawaiian Orchestra
 Hedicashun (1929) monologue by A. W. Goodwin
 Helen Lewis and Her All-Girl Jazz Syncopators (1925) Lewis leads her "all-girl" band 
 Helen Menken (1925) Broadway star Helen Menken
 Henry Cass Demonstration Film (1923)* també at the Engineers Society Auditorium in NYC on April 12, 1923
 Her Unborn Child (1930) last feature film made in Phonofilm, directed by Albert Ray (screen debut of Elisha Cook)
 His Night Out (1924) comedy short with Fred Ardath, Bob Albright, and The McCarthy Sisters
 His Rest Day (1927) comedy short directed by George A. Cooper with Matthew Boulton as Bill Gosling
 Hot Tips (1929) comedy short released by Ellbee Pictures
 Hot Water and Vegetabuel (1928) Leslie Sarony sings "When You're Up to Your Neck in Hot Water (Think of the Kettle and Sing)"
 The Houston Sisters (1926) musical short with Billie and Renee Houston
 The Hyde Sisters (1928) musical short with The Hyde Sisters
 I Can't Take You Out of My Dreams (1926) Winnie Collins and Walter Williams sing title song
 I Don't Believe You're in Love With Me (1926) Winnie Collins and Walter Williams sing title song
 I Don't Care What You Used to Be (1927) Dick Henderson sings title song
 I Don't Know (1928) Emmie Joyce sings title song
 I Love a Lassie (1925) **
 I Want a Pie with a Plum In (1926) Dick Henderson sings title song by Wal Clifford
 In the Good Old Summer Time (1926) **
 An Intimate Interlude (1928) comedy short with Albert Whelan
 I've Never Seen a Straight Banana (1926) sung by Dick Henderson, song by Ted Waite
 J. H. Squires' Celesta Octet (1928) aka "Memories of Tschaikovsky" w/The Squires Octet
 Jack Pearl and Ben Bard (1926) with Bard, Pearl, and Sascha Beaumont
 Jerome and France (1928) cellist with pianist; ?same as "Cellist and Pianist" (see above)
 Joe Termini the Somnolent Melodist (1926) specialty musician performs on violin and banjo
 Joe Theiss Saxotette (1929)
 John Citizen's Lament (1927) Charles Paton performs song "If Your Face Wants to Smile, We'll Let It In" from revue John Citizen's Lament
 John W. Davis Campaign Speech (1924), Democratic candidate who lost to Coolidge
 Josephine Earle (UK, February 1929) musical short; re-released as part of compilation film Musical Medley No. 4 (1932)
 Josser, KC (1929) comedy short with Ernie Lotinga playing "Jimmy Josser" (possible duplicate of Doing His Duty)
 The Jubilee Four (1924) gospel quartet
 Julius Caesar (1926) excerpt from the Shakespeare play, with Basil Gill as Brutus and Malcolm Keen as Cassius
 Key and Heyworth (1927) duo sing a song (BFI Database)
 Knee Deep in Daisies (1926) song "I'm Knee-Deep in Daisies (and Head Over Heels in Love)" sung by Paul England and Dorothy Boyd
 Kollege Kapers (1929) comedy short written and directed by Bobby Harmon
 La Chauve-Souris (1923) Nikita Balieff's group La Chauve-Souris performing their sketch "Parade of the Wooden Soldiers" (? with Technicolor sequence)*
 Lee DeForest (1922) DeForest sitting in a chair and explaining Phonofilm
 Léon Rothier (1923), operatic bass from the Metropolitan Opera
 Lillian Powell Bubble Dance (1923)* Denishawn dancer Powell dances to a theme by Brahms; film també shown at the Engineers Society Auditorium in NYC April 12, 1923***
 Lincoln, Man of the People (1923) Edwin Markham reads his poem "Lincoln, Man of the People"
 The London Four (1927) male voice quartet
 Love's Old Sweet Song (1923) two-reeler with Louis Wolheim, Donald Gallaher, and Una Merkel, cinematography by Freeman Harrison Owens
 Luella Paikin (1922) early DeForest test film of singer
 Lulu (1928) musical short
 Luna-cy! (1925) 1922 experimental 3-D film by Frederick Ives and Jacob Leventhal re-released with Phonofilm soundtrack 18 May 1925
 Madelon (1927) Camille Gillard in "Madelon", directed by Widgey Newman
 Major Issues of the Campaign (1924) compilation of Al Smith, Franklin D. Roosevelt, and John W. Davis short Phonofilms taken at the 1924 Democratic National Convention in NYC (see individual entries)
 The Man in the Street (1926) short based on Louis N. Parker play, directed by Thomas Bentley, with Wilbur Lenton, John MacAndrews, and Bunty O'Nolan (UK title: Man of Mystery)
 Margie (1926)**
 Marie Lloyd Jr. (1926) daughter of music hall star Marie Lloyd
 Marie Rappold (1922) Metropolitan Opera star
 Mark Griver and His Scottish Revellers (1927) perform "She Was Just a Sailor's Sweetheart" and "Ain't She Sweet"—see també Chili Bouchier entry (above) and Pilbeam and His Band entry (below)
 Max Herzberg (1924) pianist
 Medevedeff's Balalaika Orchestra (1929)
 Meet the Family (1929) comedy short with Harry Delf, released by Ellbee Pictures
 Memories of Lincoln (1925) 91-year-old former legislator Chauncey Depew recalls meeting Abraham Lincoln
 The Merchant of Venice (1927) the trial scene, with Joyce Lyons and Lewis Casson, perhaps the first sound-on-film reproduction of a scene from a Shakespeare play
 Mickey (1927) **
 Mira la Blanca Luna (UK/Czech, 1936) Rossini aria sung by tenor Otakar Mařák and soprano Marie Cavan (Mary Cavanova)
 Mirth and Magic (1928) unidentified magician performs his magic act
 Miss Edith Kelly-Lange (1927) violin solo
 Miss Lalla Dodd, the Modern Soubrette (1927)
 Molly Picon (1924) famed Yiddish actress
 Mother, Mother, Mother Pin a Rose on Me (1924) **
 Mr. George Mozart the Famous Comedian (1928) comedy short 
 Mr. Smith Wakes Up (1929) comedy short with Elsa Lanchester
 Mrs. Mephistopheles (1929) comedy short with George Robey as title character, directed by Hugh Croise
 A Musical Monologue (1923) with Phil Baker and his accordion*
 My Bonnie (1925) aka My Bonnie Lies Over the Ocean **
 My Old Kentucky Home (1926) first to use "Follow the Bouncing Ball" **
 My Wife's Gone to the Country (1926)**
 Nan Wild (November 1927) directed by George A. Cooper
 Nap (1928) with Ernie Lotinga as Josser, directed by Hugh Croise
 Nervo and Knox (1926) perform their song "The Love of Phtohtenese" (pronounced "Hot Knees")
 The New Paris Lido Club Band (1928) directed by Bertram Phillips
 A Night in Dixie (1925) musical short in Maurice Zouary collection (Library of Congress
 The Nightingale's Courtship (1927) French clowns, the Plattier Brothers
 The Nightwatchman (1928) with Wilkie Bard singing his song "The Night Watchman"
 Noble Sissle and Eubie Blake (1923) perform their song "Affectionate Dan" and "All God's Chillen Got Shoes"
 Noble Sissle and Eubie Blake Sing Snappy Songs (1923) sing "Sons of Old Black Joe" and "My Swanee Home"
 Norah Blaney (1927) Blaney plays piano and sings "He's Funny That Way" and "How About Me"
 Nutcracker Suite (1925) **
 Oh! How I Hate to Get Up in the Morning (1926) **
 Oh I Wish I Was in Michigan (1927) **
 Oh Mabel (1924) early entry in the Fleischer "Sound Car-Tune" series **
 Oh What a Pal Was Mary (1926)**
 Oh Suzanna (1925)**
 Oh, You Beautiful Doll (1926) **
 Old Black Joe (1926) **
 Old Folks at Home (1925) ?dupe of "Swanee" entry below **
 Old Pal Why Don't You Answer Me (1926) també sometimes listed as "My Old Pal" of "Dear Old Pal"**
 Olly Oakley (November 1927) directed by George A. Cooper; banjoist Oakley was born Joseph Sharpe (b. Birmingham November 26, 1877; d. London January 4, 1943)
 The Orderly Room (July 1928) comedy short with Ernie Lotinga as Jimmy Josser, directed by Hugh Croise
 Oscar Earlweiss (1924) "chorus and novelty concert"
 Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag (1926) Fleischer cartoon **
 Packing Up (1927) dramatic short with Mary Clare and Malcolm Keen, directed by Miles Mander
 Paul Specht Musical Number (1925)
 Peace and Quiet (1929) with Ralph Lynn and Winifred Shotter, directed by Sinclair Hill, play by Ronald Jeans
 Percival and Hill (1927)
 The Percival Mackey Trio (1929) directed by Bertram Phillips
 Percy Pryde and His Phonofiddle on the Phonofilm (1928)
 Philip Ritte and His Revellers (1927)
 Phonofilm (1923) with Binnie Barnes
 Pilbeam and His Band With Specialty Dance by the Misses Tosch (1927) jazzy version of "Ain't She Sweet?" (?Arnold Pilbeam, father of Nova Pilbeam). See Chili Bouchier entry and Mark Griver entry (above) which feature same song.
 Pipe Down (1929) comedy short released by Ellbee Pictures
 Plastigrams (1924) 1922 experimental 3-D film by Frederick Ives and Jacob Leventhal, re-released with Phonofilm soundtrack on 22 September 1924
 President Calvin Coolidge, Taken on the White House Grounds (1924) filmed 11 August 1924
 Punch and Judy (1928)
 The Radio Bug (September 1926) comedy short, produced by Jack White, directed by Stephen Roberts, and co-starring Phil Dunham, Toy Gallagher and Clem Beauchamp, about delivery of a new radio, released in sound and silent versions by Educational Pictures
 The Radio Franks (May 1926) NYC radio stars Frank Bessinger and Frank Wright sing "Remember" and "Hooray for Radio" ***
 The Raw Recruit (July 1928) comedy short with Ernie Lotinga as Jimmy Josser, directed by Hugh Croise
 Raymond Hitchcock Sketch (1924)
 Retribution (1924) directed by Arthur Donaldson, Swedish actor and director, see també Domen (1924)
 Rigoletto, Act Two (1923) with opera singer Eva Leoni (1895–1972) shown in NYC on 12 April and 15 April 1923; released in the UK in September 1926 *
 Robert M. La Follette Sr. (1924) speech given during 1924 presidential campaign
 Rocky Road to Dublin (1927) **
 Roger Wolfe Kahn Musical Number (1925)
 Romeo et Juliette (1927) tenor Otakar Mařák and soprano Mary Cavanova (Marie Cavan)
 Safety First (1928) George Robey singing his song "Safety First", directed by Hugh Croise
 Sailing, Sailing Over the Bounding Main (1925) **
 Saint Joan (1927) cathedral scene from Shaw's play, with Sybil Thorndike
 The Samehtini Trio (1927) two ballads and Hungarian dance (possibly Csárdás (Monti)) performed by male trio (pianist, cellist, and vocalist)
 Sammy Fain and Artie Dunn (1923) before Fain quit to become full-time songwriter
 Santa Claus (1926) with Basil Gill as Santa Claus
 Scovell and Wheldon (1927) UK radio stars (male duo) sing "Ukulele Lullaby" and "Fresh Milk Comes From Cows"
 Scrooge (1928), a monologue from Dickens's A Christmas Carol, with Bransby Williams as Scrooge
 Sensations of 1927 (1927) Thorpe Bates in excerpt of Lawrence Wright's Sensations of 1927; full title A Few Melodious Moments From Lawrence Wright's "Sensations of 1927" at Onchan Head Pavilion Douglas, I.O.M. (BFI Database)
 The Sentence of Death (1927) dramatic short directed by Miles Mander and starring Dorothy Boyd (US title: His Great Moment)
 Sextet from Lucia di Lammermoor (1923) DVD by Zouary shows it to be produced by the ?"Latin American division" of Phonofilm
 The Sheik of Araby (US, September 1926) Fleischer cartoon **
 The Sheik of Araby (UK, December 1926) live-action short directed in the UK by Miles Mander
 Sidney Bernstein Welcomes Phonofilm (1926) shown 4 October 1926 at the Empire Cinema in London
 So Blue (1927) with ?Delys and Clark
 Songs of Yesterday (1922) spirituals sung by Abbie (Abbey) Mitchell
 Sonia Serova Dancers (1924) modern dance group performs to Edvard Grieg's "Song of Spring"
 Spirits (1929) comedy short with Ernie Lotinga as Jimmy Josser
 The Stage Hands (1928) comedy short
 Stringed Harmony (1923) with ukulele and banjo player Roy Smeck*
 The Sugar Step (1928)
 The Superior Sex (1928) comedy short with John Henry
 Swanee River (1925)**
 Sweet Adeline (1926) **
 Syncopation and Song (1927) with The Coney Island Six
 The Tale-Teller Phone (1928) comedy short with Nita Alvarez, Athalie Davis, and Philip Desborough
 Ta-Ra-Ra-Boom-Dee-Aye (1926)**
 Teddy Brown (1927)
 Teddy Brown, Xylophonist (1929)
 That Brute Simmons (1928) comedy short with Frank Stanmore, Forrester Harvey, and Barbara Gott
 The Third Gun (1929) three-reel short directed by Geoffrey Barkas
 Thorpe Bates (1926)
 The Three Rascals and a Piano (1927)
 To See If My Dreams Come True (1927) Jack Hodges sings title song
 Tommy Lorne and "Dumplings" (1927)
 Tommy Lorne (1927) sings "The Lard Song"
 Toot Toot (1926) Fleischer cartoon ("Toot Toot Tootsie"?)**
 Topsey-Turvey (1927) comedian Arthur Roberts sings "Topsey-Turvey", directed by Bertram Phillips
 The Toy Shop (1928)
 The Trail of the Lonesome Pine (1927) **
 Tramp, Tramp, Tramp the Boys Are Marching (1926) **
 The Trial Turn (1928) comedy short with Horace Kenney
 Troy Fassett (1924) comedy short
 Tulipsky (1924) pianist (famed "peonyist")
 Tumbledown Shack in Athlone (1927) **
 Two Sisters (1929) with Rex Lease and Viola Dana
 Unmasked (1929) mystery feature film directed by Edgar Lewis (released by Weiss Brothers-Artclass Films)
 The Unwritten Law (UK, 1929) two-reel short directed by Sinclair Hill at Wembley Studios
 Va usted en punto con el banco (1928)
 Ventriloquist (1927) with William Frawley as peddler hawking "Hoak" patent medicine and girl (real-life wife Edna Frawley) who becomes the dummy (BFI database)
 Vicarage Trio—Kerbstone Entertainment (1928)
 The Victoria Girls (1928) perform "The Doll Dance", their "famous dancing medley"
 Violet Heming (1925) appeared in "playlet" filmed in Phonofilm (Variety, September 1925)
 Waiting for the Robert E. Lee (1927) **
 Weber and Fields (1923) doing their pool hall sketch *
 Westminster Glee Singers (1927) group directed by Edward Branscombe
 What the Phonofilm Means (introduced by ?Bart Doyle; in original April 15, 1923 program)*
 When I Leave This World Behind (1926) **
 When I Lost You (1926) **
 When That Yiddisher Band Played an Irish Tune (1926) with Teddy Elben and His Irish Jewzaleers
 When the Midnight Choo-Choo Leaves for Alabam' (1926)**
 The Whistler (1926) dramatic short with Louise Maurel, John F. Hamilton, and Reginald Fox, directed by Miles Mander
 Why Bananas? (1926) with Teddy Elben
 Wyn Gladwyn, One Person Two Personalities (1928)
 Yak-A-Hula-Hick-A-Doola (1926) **
 Yorke and Adams (1927) Augustus Yorke (1860-1939) and Nicholas Adams perform Potash and Perlmutter
 You and I and My Gondola (1927)
 Yvette Darnac (1929) radio star Darnac sings Gershwin tune "The Man I Love"

Referències

Enllaços externs 
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-phonofilm-un-sistema-ambulante-de-cine-sonoro--0/html/ff9f2ad0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html 
 https://www.espinof.com/en-rodaje/el-phonofilm-trajo-el-cine-sonoro-cuatro-anos-antes-que-el-cantor-de-jazz 
 https://www.britannica.com/technology/Phonofilm 

Història del cinema
Formats de pel·lícula